Vier U-Boote der United States Navy trugen bisher den Namen USS Seawolf nach den Seewölfen:

Die USS H-1 (SS-28), ursprünglich Seawolf, in Dienst gestellt 1913
Die USS Seawolf (SS-197) in Dienst gestellt 1939
Die USS Seawolf (SSN-575) in Dienst gestellt 1957
Die  USS Seawolf (SSN-21) in Dienst gestellt 1997

Seawolf